Александро-Афонский монастырь, также Александро-Афонская Зеленчукская пустынь - прекративший деятельность мужской монастырь Русской православной церкви, располагавшийся в ущелье реки Большой Зеленчук в Карачаево-Черкесии на территории Нижне-Архызского городища.

Основание 
Пустынь была учреждена 18 октября 1889 года по решению Святейшего правительствующего синода. Она расположилась в Кубанской области, в сланцевых горах в 20 верстах к югу от станицы Зеленчукской. Название местности неподалеку от монастыря, известной как Маджар-оуне, связано с золотоордынским городом Маджаром. 

Средний Зеленчукский храм, построенный в X веке, стал соборным храмом монастыря. При этом при его восстановлении были уничтожены сохранившиеся византийские фрески. 

По синодальному указанию, при монашеской обители была организована также богадельня на 10 солдат-ветеранов и иконописная школа для детей духовенства Ставропольской епархии. 

Монастырь имел приписной скит с храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в котором был придел, посвященный новгородскому блаженному Николаю Кочанову. Он находился неподалеку от станции Владикавказской железной дороги Гулькевичи. 

Обитель управлялась игуменом, и был заштатным и общежительнымː т.е. насельники обеспечивались всем необходимым за счет монастыря. Штат обители в 1889 году состоял из 4 иеромонахов, 1 иеродиакона, 6 монахов и 25 послушников, а также от 30 до 150 мастеров и чернорабочих. 

Помимо Среднего храма, ему были переданы еще пять древних церквей, три из которых сохранились в пределах двух верст от монастыря, а две располагались на левых берегах Кубани и Теберды у укрепления Хумаринского и аула Сенты. К началу XX века три из монастырских церквей были освящены зановоː в 1889 году в честь святого благоверного князя Александра Невского освятили Средний храм, в 1899 году - еще один, в честь Святой Троицы. В честь Георгия Победоносца 22 апреля 1895 года после реставрации был освящен Шоанинский храм XI века, при котором существовал монастырский Георгиевский скит. 

В монастыре хранились Гербовецкая икона Божией Матери - подаренный благотворителем список с чудотворной иконы, находившейся в Москве в церкви Успения Богоматери на Лубянке (уничтожен в 1935 году). Частицы мощей святого Георгия и мученицы Марии Антиохийской, хранившиеся в монастыре, принесли с Афона основавшие монастырь иноки.

Настоятели 
Первым настоятелем и строителем монастыря с 1887 по 1903 годы был игумен Серафим (Титов). После его перевода в Ростовский Борисоглебский монастырь пустынь по решению Синода возглавил в августе 1903 года архимандрит Ефрем. В 1905 году его сменил иеромонах Зосима (Колтуков), управлявший до 1913 года. Последним настоятелем был иеромонах Феофил (Чередниченко).

Закрытие монастыря 
После 1918 года монастырь был закрыт. В 1930-е годы в монастырских постройках была размещена детская колония, затем - интернат для сирот. Колокольня и часть монастырских, построенных братией, стен были разрушены в годы Великой Отечественной войны.

Бывшая монастырская территория со всеми сохранившимися постройками и охраняемым законом архитектурно-археологическим комплексом в 1970-е годы была передана на правах филиала Карачаево-Черкесскому музею краеведения. В Южном Зеленчукском храме, переданном Ставропольской и Владикавказской епархии Русской православной церкви и освященном во имя пророка Илии, возобновлены богослужения.

Примечания

См. также 

 Спасо-Преображенский Сентинский женский монастырь
Недействующие монастыри
Христианство в Карачаево-Черкесии
Появились в 1889 году в России
Нижне-Архызское городище